Ян Цзян (; 17 июля 1911, Пекин — 25 мая 2016, там же) — китайская писательница,  и ; почётный член Академии общественных наук Китая. Автор полного перевода романа Сервантеса «Дон Кихот» на китайский язык.

Первое имя — Ян Цзикан ().

Биография 
Родилась 17 июля 1911 года в Пекине в семье учителей, происходивших родом из города Уси в провинции Цзянсу; четвёртый ребёнок из семи.

В 1928 году начала изучать политологию в  в Сучжоу (пров. Цзянсу), который закончила в 1932 году, после чего поступила в Университет Цинхуа. Там она познакомилась с одногруппником по кафедре иностранных языков Цянь Чжуншу, также ставшим впоследствии известным писателем. В 1935 году вышла за него замуж.

В 1935 году вместе с мужем отправилась учиться в Оксфордский университет (Великобритания). Здесь у них в 1937 году родилась дочь, , — единственный ребёнок в семье. В том же году супруги отправились учиться в Париж в Университет Пантеон-Сорбонна. В Китай вернулись в 1938 году, всего через год после вторжения в страну японских войск.

После возвращения Ян Цзян преподавала в Гуманитарном колледже Фудань и Университете Цинхуа.

В 1940-е годы, когда семья жила в Шанхае, написанные Ян Цзян комедийные пьесы принесли ей успех.

В 1949 году, после образования КНР, семья переехала в Пекин, где Ян Цзян начала активно работать над переводами. В 1953 году устроилась на работу в институты литературы при Пекинском университете, при Академии наук Китая и в Институт иностранной литературы при Академии общественных наук Китая.

В 1958 году Ян Цзян с мужем были определены рабочими на сталелитейные заводы в рамках кампании Большого скачка.

Благодаря тому, что Ян Цзян занималась переводами текстов Мао Цзэдуна, в годы Великого китайского голода семья не пострадала.

В годы Культурной революции и Ян Цзян, и её муж подверглись гонениям, а их дочь была вынуждена публично отречься от них. Почти полностью выполненный перевод «Дон Кихота» был конфискован хунвейбинами. После смягчения позиции государства в отношении интеллигенции оказалось, правда, что тот не был утрачен, и Ян Цзян смогла вернуть текст и закончить работу над первым переводом романа с испанского на китайский. Опубликованный в 1978 году он по сей день считается главным переводом этого романа в Китае.

Вернулись с мужем в Пекин в 1972 году и поселились вместе с дочерью при Пекинском педагогическом университете.

После кончины дочери и мужа в 1997 и 1998 годах соответственно, занялась работой с семейными письмами, а также рукописями своего мужа.

Скончалась 25 мая 2016 года в больнице Пекинского объединенного медицинского колледжа.

Творчество 
Ян Цзян писала как документальную, так и художественную прозу, пьесы, эссе. Также известна своими переводами таких книг, как «Дон Кихот» Сервантеса, «Жиль Блас» Лесажа, «Ласарильо с Тормеса», «Селестина».

В 1981 году вышла книга «», в основу которой легли воспоминания о жизни семьи во время Культурной революции.

В 1988 году вышел роман «» о судьбах интеллигенции в новом Китае, который строил Мао Цзэдун.

В 2003 году издала книгу воспоминаний «».

В 2007 году опубликовала философскую работу «».

В 2014 году вышло продолжение романа «Крещение» — «После крещения» ().

Награды 
 Орден Альфонса X Мудрого (1986 год).

Примечания 

Писатели Китая
Писатели XX века
Писатели XXI века
Писательницы по алфавиту
Выпускники университета Цинхуа
Преподаватели университета Цинхуа
Столетние долгожительницы
Долгожительницы Китая